Piazzesi steht für:

 Piazzesi, Einwohner der Gemeinde Piazza Armerina, Autonome Region Sizilien, Italien
 Piazzesi, Einwohner der Gemeinde Piazza Brembana, Provinz Bergamo, Region Lombardei, Italien

Piazzesi ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Piazzesi (* 1968), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin